BFV steht für:
 Bahn Fachverlag
 Badischer Fußballverband
 Battlefield Vietnam (Computerspiel)
 Bayerischer Fechterverband
 Bayerischer Fußball-Verband
 Berliner Fußball-Verband
 Bremer Fußball-Verband
 Bundesvereinigung der Filmschaffenden-Verbände
 Burgenländischer Fußballverband
 Bezirks- bzw. Bereichsfeuerwehrverband, die Bezirksorganisation der Landesfeuerwehrverbände in Österreich

BfV steht für:
 Bundesamt für Verfassungsschutz
 Bund für Vogelschutz (bis 1966), den heutigen Naturschutzbund Deutschland

bfv steht für:
 Bund für Volksbildung Frankfurt am Main Höchst, ein Verein zur Förderung von Bildung und Kultur im Frankfurter Stadtteil Höchst
 Bundesverband firmenverbundener Versicherungsvermittler und -gesellschaften e.V.

Siehe auch:

BFV